Владимир Хорунжий:
 Хорунжий, Владимир Анатольевич (род. 1949) — американский и украинский кинопродюсер и композитор.
 Хорунжий, Владимир Петрович (род. 1951) — украинский театральный актёр, режиссёр и педагог, ведущий мастер сцены Сумского областного театра для детей и юношества, Народный артист Украины (2011).